

Persone
 Ángel Lucena – calciatore paraguaiano
 César Ricardo de Lucena, noto semplicemente come César Lucena – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Edmilson Dias de Lucena, meglio noto come Edmilson – ex calciatore brasiliano con cittadinanza portoghese
 Franklin Lucena – calciatore venezuelano
 Jerry Lucena – ex calciatore danese naturalizzato filippino
 Luis Ramírez de Lucena – scacchista spagnolo vissuto a cavallo tra il XV e XVI secolo
 Manuel Lucena – ex calciatore spagnolo
 Matt Lucena – ex tennista statunitense
 Ronaldo Lucena – calciatore venezuelano

Geografia
Brasile
 Lucena – comune dello Stato della Paraíba
 Presidente Lucena – comune dello Stato del Rio Grande do Sul, posto a nord di Porto Alegre
 Porto Lucena – comune dello Stato del Rio Grande do Sul, posto nei pressi del confine con l'Argentina

Filippine 
Lucena – città delle Filippine, capoluogo della Provincia di Quezon
New Lucena – città delle Filippine, della Provincia di Iloilo

Spagna
 Lucena – comune dell'Andalusia
 Lucena de Jalón – comune dell'Aragona
 Lucena del Puerto – comune dell'Andalusia
 Lucena del Cid – comune della Comunità Valenciana

Scacchi
Matto di Lucena o matto affogato – tipo di scacco matto
Posizione di Lucena – una delle più note posizioni nella teoria dei finali di scacchi